Зырянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Зырянская волость (Камышловский уезд) — в составе Пермской губернии, Камышловский уезд
 Зырянская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии, Соликамский уезд
 Зырянская волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии, Мариинский уезд